«Девушки в униформе» () может означать один из следующих фильмов:
 «Девушки в униформе» — психологическая драма 1931 года, снятая немецким режиссёром Леонтиной Заган и рассказывающая о школьницах-лесбиянках.
 «Девушки в униформе» — ремейк первого фильма, снятый в 1958 году Гёзой фон Радваньи.